Золотых Владимир Васильевич (род. 11 декабря 1952) — российский судья, председатель Севастопольского городского суда с 2015 года. Кандидат юридических наук, Заслуженный юрист Российской Федерации, автор книг, монографий и учебных пособий по вопросам судебной деятельности.

Биография 
Золотых Владимир Васильевич родился 11 декабря 1952 года.

С 1970 до 1985 года — работал на различных должностях в Шахтинском и Ростовском авиапредприятиях, в Северо-Кавказском Управлении гражданской авиации. С 1971 по 1973 год — служил в Вооружённых Силах СССР.

В 1984 году — окончил юридический факультет Ростовского Государственного университета по специальности правоведение. В марте 1985 года был назначен судьёй Кировского районного суда города Ростова-на-Дону. С июля 1987 года — судья Ростовского областного суда. В июле 1995 года Указом Президента Российской Федерации № 762 назначен заместителем председателя Ростовского областного суда.

13 марта 2002 года решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации присвоен высший квалификационный класс судьи (первый квалификационный класс судьи в редакции Федерального Закона от 25 декабря 2012 года № 269-ФЗ).

В 2007 году назначен на должность заместителя председателя Ростовского областного суда на шестилетний срок полномочий.

В 2007 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук по теме: «Судебные полномочия при постановке вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями».

Указом Президента Российской Федерации № 1043 от 03 июля 2008 года утверждён в состав президиума Ростовского областного суда, являлся председателем судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда.

4 июля 2015 года назначен председателем Севастопольского городского суда.
 
В 2015 году участвовал в введении института мировых судей в г. Севастополе и их назначении, в 2016—2017 годах — в подготовке к введению Суда присяжных в Севастопольском городском суде.

Награды и звания 
 Заслуженный юрист Российской Федерации (Указ Президента РФ от 22 января 2004 г. № 83).
 наградной знак Совета судей Российской Федерации «За служение правосудию» (29.06.2011).
 медаль «За доблестный труд на благо Донского края» (указ Губернатора Ростовской области от 24.12.2012 № 122).

Библиография 
Золотых Владимир Васильевич является автором ряда книг, монографий, публикаций по юридической тематике, комментариев к законодательству и учебно-методических пособий для судей.

Монографии, учебные и научно-практические пособия:
 Золотых В. В. Судебное следствие в суде присяжных. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996.
 Золотых В. В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999. — 288 с.
 Золотых В. В. Предварительное слушание уголовных дел. Ростов-на-Дону: «Экспертное бюро», 2002.
 Золотых В. В. Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей, М. 2002.
 Золотых В. В. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. / Учебно-практическое пособие. — : Рос. акад. правосудия, 2004. — 196 c.
 Золотых В. В. История судов на Дону. Ростов-на-Дону: Донской издательский дом, 2004/
 Золотых В. В. Проблемы и перспективы совершенствования правосудия в отношении несовершеннолетних. Монография. Ростов-на-Дону. ЗАО «Росиздат», 2008, −560 с. тираж — 500 экз. ISBN 978-5-7509-1054-0

Статьи в научных журналах и изданиях:
 Золотых В. В. Надо устранить неверное освещение обстоятельств // Российская юстиция. 1996, № 1.
 Золотых В. В. Исследование данных о личности подсудимого // Российская юстиция. 1996. № 8.
 Ляхов Ю. А., Золотых В. В. Не допустимость возврата к «следственному» суду // Российская юстиция, 1997. № 10.
 Ляхов Ю. А., Золотых В. В. Суд присяжных — путь к справедливой юстиции // Российская юстиция. 1997. № 3.
 Золотых В. В. Судебное следствие в суде присяжных: законодательство, теория, практика. // Вестник Саратовской государственной академии права. 1996. № 3.
 Золотых В. В. Суд присяжных — право на жизнь. // Материалы Международной конференции по проблемам суда присяжных. Ростов-на-Дону, 1997.
 Золотых В. В. Каким быть Российскому суду присяжных по новому УПК. // Материалы конференции. Судебная реформа: итоги, приоритеты, перспективы. М., 1997.
 Золотых В. В., Шипшин С. С. Психологическое исследование воздействия участников судебного процесса на присяжных заседателей. // Сборник Актуальные проблемы сферы психологии права. Калуга, 1998
 Золотых В. В. «Обновлённый суд — школа для народа» — так считал выдающийся российский юрист А. Ф. Кони // Суд присяжных: факты и комментарии. Сборник статей о суде присяжных. Ростов-на-Дону. 2002.
 Золотых В. В. «Отцы» и «Дети» судебной реформы» // Суд присяжных: факты и комментарии. Сборник статей о суде присяжных. Ростов-на-Дону, 2002.
 Золотых В. В. «Приходите судить с улицы. О выдающемся адвокате Сергее Аркадьевиче Андреевском (1847—1918)» / Суд присяжных: факты и комментарии. Сборник статей о суде присяжных. Ростов-на-Дону, 2002.
 Золотых В. В. «Суд присяжных и криминалистика» /Суд присяжных: факты и комментарии. Сборник статей о суде присяжных. Ростов-на-Дону, 2002.
 Золотых В. В. «Вспомните о несчастном мельнике». Три урока после одного судебного процесса» /Суд присяжных: факты и комментарии. Сборник статей о суде присяжных. Ростов-на-Дону, 2002.
 Золотых В. В. Суд присяжных: механизм эффективной работы. //Уголовный процесс. 2006. № 11.

Примечания 

Выпускники Ростовского государственного университета
Юристы России
Судьи по алфавиту
Председатели судов России